Alarm steht für:

 Alarm, Synonym für Warnung
 Alarm (Zeitschrift), Zeitschrift für freien Sozialismus
 Alarm (1941), deutscher Kriminalfilm
 Alarm (1951), bulgarischer Kriegsfilm
 Alarm (2008), irischer Thriller
 Alarm! (Fernsehreihe), Real-Life-Doku Fernsehreihe des Senders Sat.1
 The Alarm, Alternative-Rock-Band aus Wales
 Alarm (Fernsehreihe), deutsche Fernsehserie aus dem Jahr 1972

Alarm ist der Familienname folgender Personen:

 Marlyn Alarm (* 1993), US-amerikanische Singer-Songwriterin

ALARM steht für:
 ALARM (Rakete), europäische Anti-Radar-Luft-Boden-Rakete
 ALARM, Abkürzung für Alternativer Arbeitnehmerverband Mitteldeutschland, dessen angebliche Gründung als Gewerkschaft der AfD-Politiker Jürgen Pohl am 1. Mai 2017 bekanntgab
Siehe auch:

Abkürzung